Домінування — панування, головування (домінувати — мати перевагу, панувати, бути основним, головним; переважати)
 Апікальне домінування
 Домінантна ознака
 Домінування (теорія ігор)
Домінування — домінантність

Примітки

Див. також 
 Домінанта

Посилання